Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Анастасію Павлюченкову з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Toray Pan Pacific Open
2017